«Мировой класс в Цюрихе» () — ежегодные легкоатлетические соревнования на стадионе Летцигрунд в Цюрихе (Швейцария). Первоначально — одно из соревнований Золотой лиги ИААФ, в настоящее время — часть Бриллиантовой лиги ИААФ. Одно из первых крупных легкоатлетических соревнований за пределами Олимпийских игр, часто называется «однодневной Олимпиадой». 

Первые соревнования прошли 12 августа 1928 года. На настоящее время, Weltklasse Zürich насчитывает более 30 спонсоров и партнеров, которые наряду с 430 волонтерами ежегодно позволяют организовать соревнования. В число спонсоров входят Швейцарская авиакомпания Swiss, производитель спортивной экипировки Puma, производитель часов класса люкс Omega и производитель автомобилей Lexus. Швейцарский банк UBS выступает в качестве главного спонсора.

Соревнования проводятся ежегодно в августе после национальных отборочных турниров и перед крупнейшими соревнованиями года (Олимпийскими играми, чемпионатами мира и континентов) и таким образом являются проверкой ведущих спортсменов перед наиболее значимыми стартами года.

Мировые рекорды 
За время проведения соревнований на них было установлено несколько мировых рекордов, которые перечислены в таблице.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 

 Diamond League – Zurich Official Web Site 

Соревнования по лёгкой атлетике
Бриллиантовая лига IAAF